Valderrey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valderrey (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Valderrey (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar